Plusieurs navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Phaeton ou Phaëton d'après Phaéton, le fils d'Hélios de la mythologie grecque :
 , un brûlot lancé en 1691 et détruit en 1692.
 , un brûlot et ancien navire marchand acheté en 1739. Il a servi d'escorte pendant la guerre de Succession d'Autriche.
 , une frégate lancée en 1782 qui a servi pendant les guerres napoléoniennes. Elle a créé un incident dans le port de Nagasaki au Japon en 1808.
 , une frégate lancée en 1848, puis transformé en 1859 pour une propulsion à hélice.
 , lancé 1883, est un croiseur protégé de .
 , lancé 1914, est un croiseur léger de . Il a servi dans la Première Guerre mondiale.
 , lancé 1934, est un croiseur léger de classe Leander transféré à la Royal Australian Navy et rebaptisé . Il a été coulé par l'auxiliaire Kormoran de croiseur allemand de la Seconde Guerre mondiale.

Notes et références 

Phaeton